Якобешть () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Гренічешть.
 Якобешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Рошія-Монтане.